

Gemeenten in Roemenië 
 Budești (Bistrița-Năsăud)
 Budești (Călărași)
 Budești (Maramureș)
 Budești (Vâlcea)

Moldavië 
 Budești (Moldavië)